Federico IV di Aragona (Federico IV di Sicilia, 1341-1377) –  re di Sicilia e Duca di Atene e Neopatria dal 1355 alla morte, detto il semplice.
Federico IV d'Asburgo  (1382-1439) – conte del Tirolo dal 1406 alla morte
Federico IV d'Assia-Homburg (1724-1751) – Langravio d'Assia-Homburg dal 1746 al 1751
Federico IV di Danimarca (1671-1730) – re di Danimarca e Norvegia dal 1699
Federico IV del Palatinato (Federico IV Elettore Palatino, Federico di Wittelsbach-Simmern, 1574-1610) – elettore palatino
Federico IV di Holstein-Gottorp (1671-1702) – Duca di Schleswig-Holstein-Gottorp
Federico IV di Lorena (1282-1329) – duca di Lorena dal 1312 alla morte
Adolfo Federico IV di Meclemburgo-Strelitz (1738-1794) – Duca di Meclemburgo-Strelitz dal 1752 alla morte
Federico Francesco IV di Meclemburgo-Schwerin (1882-1945) – granduca di Meclemburgo-Schwerin dal 1897 al 1918 e reggente di Meclemburgo-Strelitz dal febbraio al novembre 1918
Federico IV di Norimberga (1287-1332) – Burgravio di Norimberga 
Federico Guglielmo IV di Prussia (1795-1861) – Re di Prussia dal 1840 al 1861
Federico IV di Sassonia-Gotha-Altenburg (1774-1825) – Duca di Sassonia-Gotha-Altenburg.
Federico IV di Zollern (... – 1255 circa) – conte di Zollern e burgravio di Norimberga